Суперкубок Румунії з футболу 2003 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2003 року між чемпіоном Румунії клубом Рапід (Бухарест) та володарем кубка Румунії клубом Динамо (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2003
Румунія
2003 у румунському спорті